Буйне́вич () — белорусская фамилия; образована от прозвища Буйный.

Известные носители 
 Буйневич, Иван Семёнович (1923—2004) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Буйневич, Казимир-Адам Альбинович (1872—1953) — терапевт, профессор Московского университета.
 Буйневич, Николай Михайлович (1944—1969) — старший лейтенант пограничной службы, погиб в бою за остров Даманский, похоронен в Дальнереченске.
 Буйневич, Павел Николаевич (1912—1995) — участник Польского похода РККА, советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945).

Топонимика 
 Буйневич — железнодорожная станция (населённый пункт) в Пожарском районе Приморского края.
 Буйневич — путевой пост Дальневосточной железной дороги.

Примечания